«Перуджа» () — мужской волейбольный клуб из Перуджи, Италия. Основан в 2001 году. Выступает в итальянской Серии А.

История 
Волейбольный клуб «Перуджа» основан в 2001 году.

Достижения 
 Чемпион Италии — 2018;
 4-кратный серебряный (2014, 2016, 2019, 2021) призёр чемпионатов Италии.
 3-кратный победитель розыгрышей Кубка Италии — 2018, 2019, 2022;
 3-кратный серебряный призёр Кубка Италии — 2014, 2020, 2021.
 4-кратный победитель розыгрыша Суперкубка Италии — 2017, 2019, 2020, 2022.
 Серебряный призёр Лиги чемпионов ЕКВ — 2017;
 3-кратный бронзовый (2018, 2021, 2022) призёр Лиги чемпионов ЕКВ.
 Чемпион мира среди клубных команд — 2022.

История выступлений

Состав 
Сезон 2017/2018

Тренеры 
 2006—2007  
 2010  
 2010  Роберто Фант
 2011—2014  
 2014—2015  Никола Грбич
 2015  Лоренцо Бернарди
 2015—2016  
 2016—2019  Лоренцо Бернарди
 2019—2021  Витал Хейнен
 2021—  Никола Грбич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт Серии А 

Волейбольные клубы Италии
Спорт в Перудже